Валевская — польская фамилия.

 Валевская, Валентина Герасимовна (1905—1997) — советская и латвийская театральная актриса.
 Валевская, Мария (1786—1817) — польская дворянка, любовница Наполеона Бонапарта, мать его сына — графа Александра Валевского.
 Валевская, Елена (род. 1987) — псевдоним российской певицы Елены Есениной.
 Валевская, Наталья Александровна (род. 1981) — украинская певица.
 Валевская, Наталья Александровна (род. 1978) — российский модельер и дизайнер.

См. также 
Валевский (значения)
 Валевские